Il doppio del torneo di tennis French Community Championships 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Magüi Serna che hanno battuto in finale Ruxandra Dragomir-Ilie e Andreea Vanc 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Virginia Ruano /  Magüi Serna (campionesse)
 Jelena Dokić /  Silvia Farina-Elia (semifinali)

 María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (primo turno)
 Ljubomira Bačeva /  Cristina Torrens Valero (assente)

Tabellone

Collegamenti esterni 

French Community Championships 2001